Arnold III av Flandern (; ), född omkring 1055 i Bavinchove i Flandern, död 22 februari 1071 i Cassel i Flandern, var en flandernsk greve och regerade under namnet Arnold I i Hainaut, från 1070 fram till sin död. 

Han var den äldsta sonen till greve Balduin VI och grevinna Richilde av Hainaut. Han efterträdde sin far i båda grevskapen efter dennes död den 17 juli 1070. I och med Arnolds tidiga död under slaget vid Cassel den 22 februari 1071, separerades återigen Flandern och Hainaut.

Anfäder

Referenser

 

Födda 1055
Avlidna 1071
Män
Flanderns regenter
Flamländare